Бяла-Вода — село в Болгарии:
 Бяла-Вода — в Бургасской области;
 Бяла-Вода — в Плевенской области.

См. также 
 Бяла
 Белая Вода